Пчелоядови (Meropidae) са семейство птици близки до врабчови, съдържащи 3 рода и 27 вида. Повечето видове се срещат в Африка и Азия, а няколко са в Южна Европа, Австралия и Нова Гвинея. Те се характеризират с богато оцветено оперение, стройни тела и обикновено удължени централни опашни пера. Всички имат дълги обърнати клюнове и средни до дълги крила, които могат да бъдат заострени или кръгли. Мъжките и женските оперения обикновено са сходни.

Таксономия

Видове в таксономичен ред 
Филогенетично дърво (максимален парсинг) въз основа на проучване от 2007 г. Nyctyornis ahertoni и Merops revoilii не са били включени в проучването. Поставянето на Meropogon е неясно.

Видове 

Някои авторитети разделят зеления пчелояд на три вида: азиатския зелен пчелояд (Merops orientalis), арабския зелен пчелояд (M. cyanophrys) и африканския зелен пчелояд (M. viridissimus)>

Проучване за ядрена и митохондриална ДНК от 2007 г. направи възможно филогенетичното дърво, въпреки че положението на purple-bearded bee-eater изглежда аномално, тъй като се появява сред видовете Merops.

Източници